Le nom Robert d'Uzès est porté par les personnes suivantes :
 Robert d'Uzès, évêques de Valence (1267).
 Robert  d'Uzès, premier vicomte d'Uzès (1318-1349).
 Robert II d'Uzès, vicomte d'Uzès (1390-1426).